Frisell ist der Familienname folgender Personen

Bill Frisell (* 1951), US-amerikanischer Gitarrist
Ellika Frisell (* 1953), schwedische Folkmusikerin